arpa, instrument musical de corda
 .arpa, domini de primer nivell genèric d'Internet utilitzat exclusivament per a la infraestructura d'Internet 
 ARPA, acrònim d'Agència d'Investigacions de Projectes Avançats de Defensa, organització creada pel Departament de defensa dels Estats Units el 1958
 Miquel Arpa, diversos personatges
 Arpa (riu), riu d'Armènia.